Gimnastyka sportowa na Letniej Uniwersjadzie 2017 – zawody gimnastyczne zorganizowane w dniach 19–23 sierpnia w ramach letniej uniwersjady w Taipei Nangang Exhibition Center. Udział wzięło 198 zawodników w 14 konkurencjach.

Medaliści 
 Mężczyźni

 Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2017
2017